Барбадосский полк () — воинское формирование Вооружённых сил Барбадоса. 

Данный полк является составной частью сухопутных войск государства. Его основная задача — обеспечивать внутреннюю безопасность, а также проявлять содействие полиции Барбадоса.

История 
Барбадосский полк ​​был впервые сформирован в 1902 году как Барбадосские добровольческие силы в составе британской армии, созданные для обеспечения местной обороны острова после вывода британского гарнизона. Солдаты полка участвовали в Первой и Второй мировых войнах в составе карибских подразделений.

В 1948 году подразделение было воссоздано и переименовано в Барбадосский полк. Полк получил своё первое знамя в 1953 году. Позднее цвета были изменены после обретения страной независимости. C 1959 по 1962 года Барбадос входил в Федерацию Вест-Индии и, таким образом, входил в состав 3-го батальона Вест-Индийского полка. В 1966 году Барбадос получил независимость и полк вошёл в состав вооружённых сил нового государства.

Организация 

Полк разделен на регулярные и резервные силы, по сути, составляя два батальона, хотя они не описываются как таковые.

Регулярные подразделения  
Регулярные силы состоят из трёх рот:

 Штабная рота: обеспечивает логистическую и административную поддержку всего полка.
 
 Подразделение технической поддержки: обеспечивает инженерную и механическую деятельность.
 
 Рота специальных операций: основная боевая единица. Её основная задача: обеспечить поддержку в операциях быстрого реагирования, подразделение также тесно сотрудничает как с Королевской полицией Барбадоса, так и Береговой охраной Барбадоса, кроме того участвует миссиях по борьбе с наркотиками.

Резервные подразделения 
Выполняет традиционные обязанности, в состав подразделения входит:
 Штабная рота, в которую также входит оркестр;
 Две стрелковые роты и заповедник береговой охраны.

Воздушное подразделение  
В состав подразделеня входит:

 Fairchild C-26 Metroliner — 2 единицы
 Beechcraft King Air — 1 единица
 Cessna 402 — 1 единица

Участие в зарубежных операциях 
Хотя основная роль полка заключается в защите Барбадоса, он также обеспечивает приверженность страны миротворческим силам ООН, преимущественно в Карибском регионе. Это подразделение также участвовало вместе с Ямайским полком и Стрелковой ротой Сил обороны Антигуа и Барбуды во вторжении США на Гренаду в 1983 году.

Литература 

 Hartland, Major Michael. A Concise & Illustrated Military History of Barbados 1627–2007.  Edgehill, St. Thomas, Barbados: Miller Publishing Company, 2007 (.)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Вооружённых сил Барбадоса 

Вест-Индия
Полки Барбадоса